В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе D первого раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017.

Команды

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Бельгия vs Черногория

Латвия vs Россия

2-й тур

Черногория vs Латвия

Россия vs Бельгия

3-й тур

Латвия vs Бельгия

Черногория vs Россия

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017

Группа D